Ранчо Вистаермоса има више значења:

 Ранчо Вистаермоса (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Вистаермоса, Ранчо лос Хардинес (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику